В мужском турнире по водному поло на летней Универсиаде 2009 в Белграде (Сербия) приняли участие 16 сборных команд. Турнир проходил с 2 по 12 июля 2009 года. Соревнования выиграли сборная Австралии, переиграв в финале сборную Хорватии со счетом 6:4.

Предварительный раунд

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Матчи за 13 — 16 места

1/8 финала

Матчи за 9 — 12 места

Четвертьфиналы

Матчи за 5 — 8 места

Полуфиналы

Финалы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Матч за 1-е место

Финальное положение сборных команд

Ссылка 
 Отчёты о ватерпольных матчах на официальном сайте летней Универсиады-2009

Летняя Универсиада 2009
Водное поло на летних Универсиадах
2009 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Сербии